Натуральне число 1305
 1305 рік до нашої ери
 1305 рік нашої ери